Школа Рін — школа живопису в Японії.
 Рін — річка у Німеччині.
 Рін Окамото (岡本倫) — японський манґака, колишній співробітник Bandai . Відомий, як автор манґи Ельфійська пісня.